Bobrowice est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Bobrowice, gmina du powiat de Krosno Odrzańskie
 Bobrowice, village du powiat de Krosno Odrzańskie 
 Bobrowice, village du powiat de Żagań 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Bobrowice, village du powiat de Sławno